ATO peut faire référence à :
  ;
 Accredited training organisation, un organisme de formation agréé dispensant des formations en vue de l’obtention d’une CPL, MPL et ATPL, et de leurs qualifications et autorisations associées ;
 , une procédure d'arrêt du décollage d'un avion en cas d'incident survenu avant une certaine vitesse critique de roulage.
 Automatic Train Operation, un train autonome

Ato peut faire référence à :
 Atō, une ville de la préfecture de Yamaguchi au Japon.